32. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim – zawody sportowe w kolarstwie górskim, które odbędą się w dniach 25−29 sierpnia 2021 roku we włoskim Val di Sole.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 UCI Mountain Bike World Champ. 2021 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2021 w kolarstwie
2021 we Włoszech
Sport we Włoszech